Эффект «свидетеля»:

 Эффект «свидетеля» (радиобиология)
 Эффект свидетеля (психология)